Příjmení Vašák nosí více významných osobností:

 Karel Vašák (1929–2015) – česko-francouzský univerzitní profesor
 Pavel Vašák (1941–2011) – český literární teoretik, textolog a editor děl Karla Hynka Máchy
 Pavel Vašák (ornitolog) –	*10. 7. 1953 Louny, † 29. 6. 2010
 Václav Vašák – více osob
 Vladimír Vašák (* 1963) – český fotbalista, útočník

Reference